Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Cara Black e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale Barbara Schett e Patricia Wartusch 7–5, 7–6(1).

Teste di serie

 Cara Black /  Elena Lichovceva (campionesse)
 Barbara Schett /  Patricia Wartusch (finale)

 Els Callens /  Åsa Svensson (semifinali)
 Petra Mandula /  Barbara Rittner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2003